Pollo puede referirse a:

 Gallus gallus domesticus (a cuya cría se le llama «pollo»), una subespecie doméstica de aves galliformes de la familia Phasianidae procedente del sudeste asiático, y el ave más numerosa de la Tierra.
 La carne de pollo (o simplemente «pollo»), la manera en que se denomina a los tejidos musculares del ave anterior.

Enlaces externos